Prion bezeichnet:

 bestimmte Proteine, die als organische Gifte mit infektiösen Eigenschaften wirken, siehe Prion

in der antiken Geographie:
 einen Berg auf der Insel Kos, heute der Latra auf der Kefalos-Halbinsel im äußersten Süden von Kos
 einen Berg an der Bucht von Ephesos, heute der Bülbüldag südlich von Selçuk

Prion ist der Familienname folgender Personen:

 Willi Prion (1879–1939), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Sonstiges:
 Prion Island, Insel vor der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik

Siehe auch:
 Brion